Мігель Найдорф — аргентинський міжнародний гросмейстер єврейського походження
 Найдорф — назва села Шишкине Сакського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року